Municipio de Palmyra puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Palmyra (condado de Halifax, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Halifax.
 Municipio de Palmyra (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Palmyra (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Palmyra (condado de Knox, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Palmyra (condado de Warren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Palmyra (condado de Douglas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Palmyra (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Palmyra (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Palmyra (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Palmyra (condado de Pike, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Palmyra (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.